

Ducs de Hamilton 
 William Hamilton (1616 - 1651), comte d'Arran et de Lanark,  duc de Hamilton ;
 William Douglas-Hamilton (1634 - 1694), mari de la  duchesse de Hamilton, créé duc de Hamilton en 1660 ;
 William Hamilton (parlementaire), 1706-1734
 William Hamilton (1811 – 1863),  duc de Hamilton.

Autres nobles écossais 
 William Hamilton (1731-1803) (Lord Hamilton), diplomate, antiquaire, archéologue et volcanologue britannique ;
 Sir William Hamilton (1788 – 1856), métaphysicien écossais ;

Autres personnalités 
 William Hamilton (1704-1754), poète écossais ;
  (1783-1856), botaniste irlandais dont l’abréviation botanique standard est Ham. ;
 William Rowan Hamilton (1805-1865), mathématicien irlandais ;
 William Hamilton, (dates inconnues), joueur de rugby à XV irlandais sélectionné en équipe d'Irlande en 1877 ;
 Billy Hamilton (1866 - 1940), joueur américain de baseball à la fin du  ;
   
 William Hamilton (1751-1801), peintre britannique ;
 William Hamilton (1883-1955), athlète américain ;
 William Hamilton (1893-1942), monteur et réalisateur américain de cinéma ;
  (1893-1964), médecin américain ;
 William McLean Hamilton (1919-1989), homme politique canadien ;
  (1924–2012), théologien américain, théoricien de la théologie de la mort de Dieu ;
 William Donald Hamilton, professeur (1936-2000) découvre la « Loi de Hamilton » dans la Théorie de l'évolution ;
 William « Billy » Robert Hamilton (1957-), footballeur nord-irlandais ;
 Billy Hamilton (1990 - ), joueur américain de baseball au .